David Kuchejda (né le  à Opava, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui en République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||67 ||19 ||21 ||40 ||80 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2006-2007 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||59 ||25 ||28 ||53 ||77 ||13 ||4 ||3 ||7 ||22 
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga tch. ||12 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008|| BK Mladá Boleslav || 1.liga tch. ||18 ||1 ||3 ||4 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga tch.||30 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga tch.||2 ||0 ||1 ||1 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC České Budějovice || Extraliga tch.||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| HC Tábor || 1.liga tch.|| 38|| 6|| 5|| 11|| 38|| 5||0 || 1|| 1|| 38
|-
|2010-2011 || HC České Budějovice || Extraliga tch.||49 ||6 ||7 ||13 ||22 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011|| HC Tábor || 1.liga tch.|| 3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || HC České Budějovice || Extraliga tch.|| 45|| 6|| 7|| 13|| 51|| 5|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
| 2012-2013 || HC Kladno || Extraliga tch.|| 44 || 2 || 4 || 6 || 34 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || IHC Písek || 1.liga tch.||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || ČEZ Motor České Budějovice || 1.liga tch. ||51 ||8 ||14 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||ČEZ Motor České Budějovice || 1.liga tch. ||46 ||9 ||20 ||29 ||34 ||11 ||1 ||7 ||8 ||10
|-
| 2015-2016 ||ČEZ Motor České Budějovice || 1.liga tch. ||51 ||15 ||16 ||31 ||20 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2016-2017 ||ČEZ Motor České Budějovice || 1.liga tch. ||29 ||3 ||8 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Kassel Huskies || DEL 2 ||9 ||2 ||3 ||5 ||0 ||4 ||2 ||1 ||3 ||12 
|-
|2017-2018 || Lausitzer Füchse || DEL 2 ||9 ||4 ||2 ||6 ||4 ||- ||- || -||- ||- 
|-
|2018-2019 || Lausitzer Füchse || DEL 2 ||49 ||5 ||17 ||22 ||22 ||7 ||2 ||0 ||2 ||2 
|-
|2019-2020 || Eispiraten Crimmitschau || DEL 2 ||36 ||6 ||6 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Deggendorfer SC || Oberliga ||35 ||5 ||16 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || HC Samson České Budějovice || Tchéquie D4 ||  ||

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Opava (Tchéquie)
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC České Budějovice
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Deggendorfer SC
Naissance en Tchécoslovaquie